Улица Левита́на — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Улица Левитана — улица в Калининграде.
 Улица Левитана — улица в Москве.
 Улица Левитана — улица в Ломоносове (Санкт-Петербург).
 Улица Левитана — улица в Твери.
 Улица Левитана — улица в Уфе.